Morrow County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Morrow County (Ohio) – okres státu Ohio
 Morrow County (Oregon) – okres státu Oregon